Esquerra Republicana i Antimperialista, formació constituïda a l'octubre del 1931 pels membres de "Treball tendència", grup organitzat dins el Partit Comunista Català contrària la creació del Bloc Obrer i Camperol.
 Esquerra Republicana Balear, partit polític fundat a Mallorca el 1934 d'ideologia republicana, progressista i mallorquinista.
 Esquerra Republicana de Catalunya, partit polític català que es defineix d'esquerra socialdemòcrata, favorable a la independència dels Països Catalans.
 Esquerra Republicana del País Valencià, federació territorial del País Valencià d'Esquerra Republicana.
 Esquerra Republicana del País Valencià (1934), agrupació política republicana nascuda el 1934 en paral·lel al partit d'àmbit espanyol Izquierda Republicana.
 Esquerra Republicana Occitana, moviment polític d'esquerres occità desaparegut implantat a la Val d'Aran i com a secció local del partit català Esquerra Republicana de Catalunya.
 Extrema Esquerra Republicana, partit polític republicà revolucionari, d'ideologia federal, proper a l'anarcosindicalisme.